Константини́дис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Константинидис, Арис  (1913—1993) — греческий архитектор-модернист.
 Константинидис, Аристидис — греческий велогонщик, выигравший шоссейную гонку на летних Олимпийских играх 1896 года.
 Константинидис, Атанасиос (род. 1970) — греческий легкоатлет.
 Константинидис, Димитриос (род. 1933) — греческий легкоатлет.
 Константинидис, Такис (Тарлач, Драган) (род. 1973) — сербский баскетболист.
 Константинидис, Иоанникий (1814—1879) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Никейский.
 Константинидис, Иорданис (род. 1972) — греческий борец.
 Константинидис, Костас (род. 1972) — греческий футболист.
 Константинидис, Пантелис (род. 1974) — греческий футболист и тренер.
 Константинидис, Сотирис (род. 1977) — греческий футболист.
 Константини́дис, Стилиано́с (в монашестве Агафангел; 1864—1935) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский.
 Константини́дис, Фукиди́дис (в монашестве Михаил; 1892—1958) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Северной и Южной Америки.
 Константинидис, Христос (род. 1965) — греческий тяжелоатлет.
 Константини́дис, Эми́лиос (в монашестве Хризостом; 1921—2006) — епископ Константинопольской Православной Церкви, митрополит Эфесский.
 Коста Константинидис (род. 1975) — американский политик-демократ греческого происхождения.